Weinzieher ist

 ein Beruf, siehe Schröter (Beruf)
 ein Familienname, siehe Michał Weinzieher